Seppo Lindström, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1988, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 51.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1963-1964 || TuTo Turku || Suomen sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1964-1965 || TuTo Turku || Suomen sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1965-1966 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 20 || 1 || 3 || 4 || 30 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 22 || 3 || 2 || 5 || 20 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 20 || 5 || 7 || 12 || 18 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 22 || 3 || 5 || 8 || 20 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 22 || 6 || 13 || 19 || 21 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || EC Klagenfurt AC || OËL
|| - || 19 || 30 || - || - || || || || ||
|-
| 1971-1972 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 32 || 4 || 10 || 14 || 34 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 33 || 5 || 6 || 11 || 26 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 33 || 5 || 7 || 12 || 20 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || TuTo Turku || SM-sarja
|| 35 || 5 || 10 || 15 || 22 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 7 || 8 || 15 || 22 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1976-1977 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 9 || 14 || 23 || 24 || 8 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 1977-1978 || BSC Preussen || DEL
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1978-1979 || BSC Preussen || DEL
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1979-1980 || BSC Preussen || DEL
|| 44 || 15 || 36 || 51 || 40 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || BSC Preussen || DEL
|| 51 || 8 || 40 || 48 || 18 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || TPS || SM-liiga
|| 31 || 4 || 5 || 9 || 8 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 239 || 37 || 63 || 100 || 211 || || || || ||

En équipe nationale 

| 1968|| Jeux olympiques || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1969|| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left" | 
|-
| 1970|| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 6 ||align="left" | 
|-
| 1971|| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4 ||align="left" | 
|-
| 1972|| Jeux olympiques || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1973|| Championnat du monde|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2||align="left" | 
|-
| 1974|| Championnat du monde|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2||align="left" | 
|-
| 1975|| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 4 ||align="left" | 
|-
| 1976|| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1977|| Championnat du monde|| 10|| 1|| 1|| 2|| 6||align="left" | 
|-

Notes et références 

Naissance en mai 1941
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du BSC Preussen
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace